Binet je priimek več oseb:  
 Alfred Binet, francoski psiholog, izumitelj inteligenčnega testa,   
 Charles Binet-Sanglé, francoski zdravnik in psiholog,
 Charles-Henri-Joseph Binet, francoski rimskokatoliški nadškof
 Jacques Philippe Marie Binet, francoski matematik, astronom in fizik
 João António Binet Pincio, portugalski rimskokatoliški škof

Ostalo:
 Stanford–Binetov test inteligenčnosti